Дрезденский «Золотой всадник» () — конная статуя курфюрста Саксонии и Польши Августа Сильного. Памятник находится на площади Нойштедтер Маркт () между мостом Аугустусбрюкке () и улицей Хауптштрассе ().

На памятнике Август Сильный изображён в римских доспехах, скачущим на коне в направлении Польского королевства. Изначально золочение памятника было огневым, в ходе реставрации 1956 года была использована техника золочения с листа.

История 
Конная статуя Августа Сильного была выполнена скульптором Людвигом Видеманном из меди и покрыта золотой амальгамой в 1732—1734 годах. Возведение постамента, созданного французским архитектором , началось в 1735 году. Торжественное открытие памятника состоялось в 1736 году.

Реставрация памятника в 1884 году проводилась под руководством архитектора Константина Липсиуса. В это же время Липсиус закончил оформление постамента.

Во время Второй мировой войны 1943—1944 годов разобранный на части памятник был вывезен на хранение в замок Пильниц. Послевоенное восстановление памятника было поручено в 1953 году скульптору Вальтеру Флеммингу. В 1956 году памятник занял своё привычное место.

Последняя по времени реставрация памятника производилась в 2001—2003 годах.

Литература 
 

Всемирное наследие в Германии
Конные статуи Германии
Памятники Дрездена
Август Сильный
Произведения 1734 года
Появились в 1736 году
Скульптуры XVIII века
Памятники монархам